Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno C.

Reference

C